Доли́нка (ранее Кучу́к-Мамчи́к; , ) — село в Красноперекопском районе Республики Крым, входит в состав Новопавловского сельского поселения (согласно административно-территориальному делению Украины — Новопавловского сельского совета Автономной Республики Крым).

Население 

Всеукраинская перепись 2001 года показала следующее распределение по носителям языка

Динамика численности 

 1892 год — 205 чел.
 1900 год — 359 чел.
 1915 год — 408/72 чел.
 1926 год — 398 чел.

 1989 год — 695 чел.
 2001 год — 771 чел.
 2009 год — 661 чел.
 2014 год — 582 чел.

Современное состояние 
На 2017 год в Долинке числится 8 улиц; на 2009 год, по данным сельсовета, село занимало площадь 87 гектаров, на которой в 259 дворах проживал 661 человек. В селе действуют детский сад, библиотека, сельский клуб, фельдшерско-акушерский пункт. Село газифицировано, Долинка связана автобусным сообщением с райцентром, городами Крыма и соседними населёнными пунктами.

География 
Долинка расположена в центре района, на правом берегу в низовье реки Чатырлык, высота центра села над уровнем моря — 4 м. Ближайшие сёла: Новопавловка в 2,5 км на запад, Братское в 2,5 км на юго-запад, Новониколаевка в 2 км на юго-восток и Воинка — в 5 километрах на восток, там же ближайшая железнодорожная станция — Воинка (на линии Джанкой — Армянск). Расстояние до райцентра — около 25 километров (по шоссе). Транспортное сообщение осуществляется по региональным автодорогам  Знаменка — Долинка — Воинка и  Новопавловка — Долинка (по украинской классификации —  и ).

История 
Долинка Воинской волости Перекопского уезда возникла между 1887-м (в «Памятной книге Таврической губернии 1889 года» ещё не значится) и 1892 годом, когда, согласно «…Памятной книжке Таврической губернии на 1892 год», в деревне Долинка, составлявшей Долинское сельское общество, было 205 жителей в 50 домохозяйствах — видимо, было массовое одновременное заселение большой группы крестьян. По «…Памятной книжке Таврической губернии на 1900 год» в Долинке числилось уже 359 жителей в 56 дворах. По Статистическому справочнику Таврической губернии. Ч.II-я. Статистический очерк, выпуск пятый Перекопский уезд, 1915 год, в деревне Долинка Воинской волости Перекопского уезда числилось 76 дворов с русским населением в количестве 408 человек приписных жителей и 72 — «посторонних».

После установления в Крыму Советской власти, по постановлению Крымревкома от 8 января 1921 года № 206 «Об изменении административных границ» была упразднена волостная система, Перекопский уезд переименовали в Джанкойский, в котором был образован Ишуньский район, в состав которого включили село, а в 1922 году уезды получили название округов. 11 октября 1923 года, согласно постановлению ВЦИК, в административное деление Крымской АССР были внесены изменения, в результате которых округа были отменены, Ишуньский район упразднён и село вошло в состав Джанкойского района. Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, в селе Долинка Воинского сельсовета (в котором село состояло до включения в Братский в 1960-х) Джанкойского района, числился 81 двор, из них 80 крестьянских, население составляло 398 человек. В национальном отношении учтено: 356 русских, 15 немцев, 11 украинцев и 16 армян, действовала русская школа. Постановлением ВЦИК от 30 октября 1930 года был восстановлен Ишуньский район и село, вместе с сельсоветом, включили в его состав. Постановлением Центрального исполнительного комитета Крымской АССР от 26 января 1938 года Ишуньский район был ликвидирован и создан Красноперекопский район с центром в поселке Армянск (по другим данным 22 февраля 1937 года). На подробной карте РККА северного Крыма 1941 года в Долинке отмечено 102 двора.

С 25 июня 1946 года Долинка в составе Крымской области РСФСР, в селе действовал колхоз «Красная Долина», в 1951 году объединённый в одно хозяйство «Красное Знамя». С 1953 года началось организованное заселение села жителями других областей Украины и России. 26 апреля 1954 года Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР, с того же года в составе Ильинского сельсовета. В 1959 году колхоз «Красное Знамя» вошёл в совхоз «Воинский», а 15 апреля 1963 года создан совхоз «Новопавловский». На 1967 год Долинка входила в состав Братского сельского совета, с 1975 года — в Новопавловский сельсовет. По данным переписи 1989 года в селе проживало 695 человек. С 12 февраля 1991 года село в восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Красноперекопский район. Карта: старые и новые названия

См. также 
 Кучук-Мамчик

Населённые пункты Красноперекопского района